Єлізар'єв Валентин Миколайович (* 1947) — радянський та білоруський балетмейстер, Народний артист СРСР.
 Єлізар'єв Руслан Євгенович (1971—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.